Il singolare del torneo di tennis Jakarta Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Carl Uwe Steeb  2-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Michael Chang (campione)
 Carl Uwe Steeb (finale)
 Paul Haarhuis (semifinali)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)

 Jeff Tarango (secondo turno)
 Jim Grabb (primo turno)
 Jan Siemerink (secondo turno)
 Luis Enrique Herrera (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jakarta Open 1993
ATP Tour 1993